William Nelson – lottatore statunitense
 William Nelson (1711-1772) – governatore della Virginia
 William L. Nelson (William Lester Nelson, 1875-1946) – politico statunitense

 William Nelson Pendleton (1809-1883) – generale statunitense